Копрец е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище. Разположено е в южното подножие на Преславската планина.

Население 
Селото се обитава предимно от турски семейства. В миналото е обитавано от едни от най-богатите хора в околността. Поради тази причина там са намирани съкровища от старинни златни и сребърни монети, което го прави обект на интерес за иманярите.

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Има няколко естествени извора с планинска вода. Между село Черковна и Копрец са намерени основите на стара църква.

Редовни събития 
Редовно се спазват мюсюлманските обичаи като рамазан(шекер) и курбан байрям. Вдигат се пищни турски сватби, съчетани с българската култура.

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище